Григорий Сгибнев — известные тёзки:
 Сгибнев, Григорий Григорьевич (1900—1958) — советский военный деятель, генерал-майор (1949).
 Сгибнев, Григорий Иванович (1920—1982) — Герой Советского Союза.